Безіменна — річка в Україні, у Олевському районі Житомирської області. Права притока Жолоні, (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки 23 км, похил річки 1,2  м/км, площа басейну водозбору 144  км². Формується багатьма безіменними струмками, загатами та переважно каналізована.

Розташування 
Бере початок на північно-західній стороні від селища Першотравневого. Тече переважно на північний схід через Прилуки і на південно-західній стороні від села Славечна впадає у річку Жолонь, праву притоку Прип'яті.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Думинське.

Цікавий факт 
 Річка протікає болотистими місцинами через урочища Риловське Болото та Високий Острів.

Примітки

Джерела 
 «Каталог річок України» . — К. : Видавництво АН УРСР, 1957. — С. 85. — (№ 1387).
Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Олевського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці
Річки України без назви